Movimiento Falangista de España, partit polític d'Espanya
 MFE - MediaForEurope, empresa italiana activa en l'àmbit dels mitjans de comunicació i la comunicació
 Moviment Federalista Europeu, moviment polític federalista d'àmbit europeu